Авл Эгри́лий () — имя нескольких римских военных и политиков:
 Авл Эгрилий Руф (умер после 28 года до н. э.) — префект;
 Авл Эгрилий Руф (I век) — военный трибун;
 Авл Эгрилий Плариан (умер после 128) — консул-суффект 128 года, сын предыдущего;
 Авл Эгрилий, сын Авла, Аспренат, сенатор.

Примечания